Turneul final al Cupei Davis, cunoscut anterior drept Grupa Mondială, este cel mai înalt nivel al competiției Cupei Davis în 2022. Este programat să aibă loc în perioada 13 – 18 septembrie și 22 – 27 noiembrie 2022. 

Federația Rusă de Tenis a fost campioana en-titre, dar le-a fost interzis să concureze la evenimente internaționale după invazia rusă a Ucrainei din 2022.

La 13 martie 2022, Federația Internațională de Tenis (ITF) a anunțat că Serbia, căreia i s-a acordat un wild card pentru finala din 2022, a înlocuit Federația Rusă de Tenis fiind semifinalista învinsă cel mai bine clasată în finala din 2021. La 17 martie 2022, ITF a anunțat că înlocuitorul pentru wild card-ul acordat Serbiei este Canada.

Echipa Canadei a învins echipa Australiei în finală cu 2 la 0, câștigând Cupa Davis pentru prima dată.

Echipe participante
2021F = Finalist în turul din 2021, 2021SF = Cel mai bine clasat semifinalist la turneul din 2021, WC = Wild Card

Faza grupelor
Cele 16 echipe vor fi împărțite în patru grupe a câte patru echipe fiecare. Primele două echipe din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală.

Grupa A

Argentina vs. Suedia

Italia vs. Croația

Croația vs. Suedia

Italia vs. Argentina

Argentina vs. Croația

Italia vs. Suedia

Grupa B

Coreea de Sud vs. Canada

Spania vs. Serbia

Coreea de Sud vs. Serbia

Spania vs. Canada

Serbia vs. Canada

Spania vs. Coreea de Sud

Grupa C

Belgia vs. Australia

Franța vs. Germania

Franța vs. Australia

Germania vs. Belgia

Franța vs. Belgia

Germania vs. Australia

Grupa D

Kazakhstan vs. Țările de Jos

Statele Unite vs. Marea Britanie

Statele Unite vs. Kazakhstan

Marea Britanie vs. Țările de Jos

Statele Unite vs. Țările de Jos

Marea Britanie vs. Kazakhstan

Faza eliminatorie

Sferturi de finală

Italia vs. Statele Unite

Germania vs. Canada

Țările de Jos vs. Australia

Spania vs. Croația

Semifinale

Italia vs. Canada

Australia vs. Croația

Finală

Canada vs. Australia

Note

2022
2022 în tenis
ATP Tour 2022